Флаг муниципального образования «Ма́йнский район» Ульяновской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 января 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1778.

Описание флага 
«Флаг Майнского района представляет собой синее прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 с изображением по центру жёлтого дуба, прилегающего основанием ствола к нижнему краю полотнища. Вдоль древка зелёная полоса в 1/3 ширины полотнища, несущая нисходящую сверху к древку косую белую полосу, ширина которой составляет 1/5 ширины полотнища, несущую в центре голубую рыбу с жёлтыми глазами и плавниками».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе композиции герба района. Символика главной фигуры флага — дуба — многозначна:

— дуб — символ стойкости, чести, бессмертия, величия, славы — аллегорически говорит о первых населённых пунктах на территории района — городках-крепостях Тагай и Юшанск, входивших в Симбирскую оборонительную линию.

— изображение дерева указывает на то, что большую площадь территории района занимают леса. Также здесь развита деревообрабатывающая промышленность.

Синий цвет полотнища указывает на обилие водоёмов (рек, озёр, родников, прудов и болот) в Майнском районе.

В части полотнища, примыкающей к древку использован основной мотив символики города Тагая Симбирской губернии (ныне село Тагай), располагающегося на территории современного района. Герб города Тагая был Высочайше утверждён 22 декабря 1780 года (2 января 1781 года по новому стилю); подлинное описание которого гласит: «…река в зелёном поле, по которой плывет рыба, именуемая сельдь: ибо протекающая в сем городе река имеет сие имя».

Сегодня Тагай входит в состав муниципального образования «Майнский район». Поэтому включение в композицию флага фигур из исторического герба Тагая оправдано и уместно, и является данью уважения истории.

Жёлтый цвет (золото) символизирует власть, прочность, великодушие, уважение, богатство.

Белый цвет (серебро) символизирует чистоту, мудрость, благородство, мир.

Зелёный цвет — символ природы, надежды, роста, здоровья.

Синий цвет (лазурь) — символ мира, искренности, чести, славы, преданности, истины и добродетели.

См. также

Примечания